Halicki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Halicki (* 1961), polnischer Politiker
 H. B. Halicki (1940–1989), US-amerikanischer Filmdirektor, Drehbuchautor und Schauspieler
 Kazimierz Halicki (1919–1977), polnischer Politiker
 Tomasz Halicki (* 1976), polnischer Musiker

Siehe auch:
 Galizki